

Codici 
 SVX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Ekaterinburg-Kol'covo, in Russia
 svx – codice ISO 639-3 della lingua scalvica

Altro 
 Subaru SVX – automobile della Subaru